

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Саппоро 1972 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1972
Итоги зимних Олимпийских игр